Sainte-Florence kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Florence, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Sainte-Florence, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Sainte-Florence (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar